Plusieurs navires de guerre français ont porté le nom dArmide, d'après le personnage de fiction du même nom :
 l', une frégate de , navire de tête de sa classe, lancée en 1804 ;
 l', une frégate de  lancée en 1821 ;
 l', une corvette cuirassée de classe Alma lancée en 1867 ;
 l', un sous-marin navire de tête de sa classe lancé en 1913 ;
 lArmide (Q207) aurait dû être un sous-marin de classe Aurore mais il est démoli peu après le début du chantier en 1940.

Nom de bateau de la Marine française